Аста́пово — село Лев-Толстовского района Липецкой области, входит в состав Октябрьского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено в верховьях реки Гущина Ряса в 5 км на восток от райцентра посёлка Лев Толстой.

История 
До начала XX века существовало разделение на 2 села Астапова (Остапово), северная часть (относительно реки Гущина Ряса) входила в состав Острокаменской волости Данковского уезда, южная — в состав Троицкой волости Раненбургского уезда Рязанской губернии.

Данковское Остапово в качестве села с церковью Покрова Пресвятой Богородицы упоминается в окладных книгах 1676 года. По Ландратск. книгам 1716 года в с. Остапове показано: рейтарских 10 дворов и драгунских жен 14 дворов, под 1734 г. значится 60 приходских дворов, в 1755 г. - 97, в 1768 г. - 100 дв. и в 1782 г. - 110 дв. Построенная в конце XVII века Покровская церковь в 1800 г. была возобновлена, в 1826 г. церковь и колокольня были перекрыты, в 1859 г. колокольня, с разрешения епарх. начальства, была совсем разобрана, а в 1865 г. вместо обветшавшей построена новая деревянная Покровская церковь, в том же году устроена и колокольня. Школа существовала с 1861 года.

Первоначальное построение в Раненбургском Остапове деревянной Дмитриевской церкви относится к 1767 г., эта церковь в 1842 году за ветхостью была разобрана. В 1844 году вместо неё при содействии генерала Иванова с участием остальных прихожан построена была новая деревянная Дмитриевская церковь. Школа существовала с 1870 г., открытая псаломщиком Василием Михайловичем Перехвальским в собственном доме.

В 1890 году рядом с Астаповом прошла железнодорожная линия. В 5 верстах западнее села появился полустанок, который назвали так же — Астапово (ныне в поселке Лев Толстой).

С 1928 года село являлось центром Астаповского сельсовета Лев-Толстовского района Козловского округа Центрально-Чернозёмной области, с 1954 года — в составе Октябрьского сельсовета Липецкой области.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются филиал МБОУ школа им. Л.Н. Толстого, отделение почтовой связи.

Известные уроженцы 
 один из первых руководителей Московского Метростроя В. Д. Полежаев
 генерал Д. В. Аркадьев
 связист С. Г. Колесников

Примечания 

Населённые пункты Лев-Толстовского района